Decimal (юридическое название — DECIMAL PTE. LTD.) — криптовалютная компания, создавшая собственный открытый блокчейн DecimalChain. Базовая криптовалюта — DEL. Платформа предоставляет возможность пользователям создавать собственные токены, NFT и SFT для развития своих проектов на базе блокчейна и перемещать их между блокчейнами Decimal/Ethereum/Binance Smart Chain.

История 
Запуск блокчейна состоялся 1 августа 2020 года. Историю создания, концепцию и цели — компания описала в своем White Paper и Yellow Paper. Данные сети блокчейна, а также функциональные и рыночные данные со статистикой отображаются в обозревателе, раздел «статистика».

В ноябре 2021 года компания Decimal получила награду ComNews Awards в номинации «Лучшее решение для цифровой экономики с использованием технологии распределенных реестров».

Компания получила государственную регистрацию товарного знака Decimal 5 мая 2022 года в Роспатент.

В 2022 году Decimal размещена на площадке coinmarketcap, где можно отслеживать рыночную капитализацию и рынки на которых представлена криптовалюта DEL.

Блокчейн 
Блокчейн Decimal разработан на базе фреймворка Cosmos SDK и ядра Tendermint. Генерацией блоков в сети занимаются специальные узлы - валидаторы. Каждый валидатор состоит из мастерноды и гуарда (автоматизированная система контроля работоспособности мастерноды). Сетевое взаимодействие между узлами обеспечивает консенсус при формировании блоков. Блокчейн Decimal совместим со всеми блокчейнами в составе Cosmos Network, а также с Ethereum и Binance Smart Chain (BSC), благодаря IBC (Inter Blockchain Communication).

При работе с фреймворком Cosmos SDK, необходимо использование библиотеки Tendermint Core. Tendermint решает проблему консенсуса, основанного на BFT (Byzantine Fault Tolerance) и позволяет сети работать корректно, пока хотя бы ⅔ узлов блокчейна участвуют в формировании блоков. Механизм консенсуса pBFT (practical Byzantine Fault Tolerance) является ключевым звеном блокчейна Decimal.

Для корректной совместимости с Cosmos SDK и Tendermint, в качестве языка программирования для программного обеспечения валидаторов, используется Golang.

Для бэкенд-модулей используется TypeScript, на нем написаны воркеры и индексеры. Этот язык компилируется в JavaScript и совместим с NodeJS.

Приложение кошелька для десктопа было написано на ElectronJS, это позволяет на основе JavaScript, HTML, и CSS создавать кроссплатформенные десктоп приложения.

Особенности и функции 
 Блокчейн используем алгоритм достижения консенсуса — DPoS (Delegated Proof of Stake), что позволяет пользователям делегировать свои монеты валидаторам, которые участвуют в алгоритме консенсуса и записывают информацию в блокчейн;
 Блокчейн Decimal использует формат адреса Bech32.

 В консоли блокчейна Decimal пользователи могут:
 создать мультисиг-кошелек для управления криптовалютой несколькими пользователями;
 конвертировать токены между собой в экосистеме Decimal;
 перемещать токены через кроссчейн свап между блокчейнами Decimal/Ethereum/BSC;
 При транзакции токены «замораживаются» внутри блокчейна Decimalchain и создаются на другом блокчейне в перемещаемом эквиваленте. Технически это реализовано за счет автоматизированного смарт-контракта нулевого адреса в блокчейнах. Смарт-контракт Decimalchain взаимодействует со смарт-контрактом BSC или Ethereum, отдавая команду напечатать (создать) то количество монет, которое он получил на нулевой адрес в исходном блокчейне. В момент кроссчейн свапа данный алгоритм одновременно выполняется в двух выбранных сетях.
 делегировать криптовалюту выбранному валидатору сети и получать вознаграждения от блокчейна (за счёт стейкинга согласно алгоритма майнинга DPoS);
 запустить свою мастерноду и стать валидатором;
 выпустить свой токен и обеспечить желаемую ликвидность в базовом токене DEL;
 создать публичный или приватный NFT;
 создать чек с вложенным в него токеном экосистемы Decimal;
 В DecimalChain для отправки любого токена или монеты DEL можно использовать в качестве комиссии любой токен сети;
 Потенциальный предел пропускной способности по количеству транзакций в блокчейне Decimalchain равен 10000 транзакций в секунду;
 Скорость формирования нового блока в блокчейне - 5,5 секунд.

Экосистема Decimal 
За время своего существования, Decimal уже создала собственную экосистему продуктов и продолжает её развивать, следуя дорожной карте.

Экосистема состоит из: 
 Обозревателя, в котором пользователи могут просмотреть информацию по блокчейну (транзакции, статистику, данные сети и т. п.), токенам сети, валидаторам;
 Консоль позволяет создавать криптовалютный кошелек и управлять токенами сети;
 Калькулятор, в котором можно протестировать разные данные токена перед его созданием;
 Централизованная биржа (CEX) — BIT.TEAM позволяет покупать, продавать и обменивать криптовалюту;
 NFT-маркетплейс, в котором пользователи могут выставить объявление о продаже созданного NFT или приобрести NFT у других участников площадки.

Примечания

Литература 
 Decimal White paper;
 Decimal Yellow Paper;

Ссылки 
 
 Обозреватель блокчейна
 Консоль

Блокчейн
Криптовалюты